

Geografia 
 Pec – comune del distretto di Domažlice (Repubblica Ceca)
 Pec pod Sněžkou – città del distretto di Trutnov (Repubblica Ceca)
 Peč – comune del distretto di Jindřichův Hradec (Repubblica Ceca)
 Peć – città del Kosovo, nota anche col toponimo in albanese di Pejë

Sigle 
 Patria e Costituzione – partito politico italiano
 PErsona Comune – Acronimo indicante una qualsiai persona non qualificata che esegue lavori elettrici (fuori tensione)
 Pianificazione e Controllo – un aspetto del Controllo di gestione
 Piano Energetico Comunale
 Piano Esecutivo Convenzionato – Urbanistica
 Photoelectrochemical cell – Cella fotoelettrochimica
 Posta elettronica certificata – un tipo particolare di posta elettronica
 Prova Elementi Combustibile – Reattore nucleare a fissione italiano

Chimica 
 PE-C – polietilene clorurato, un polimero

Codici 
 PEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pelican (Stati Uniti d'America)
 PEC – codice vettore ICAO di Pacific East Asia Cargo Airlines

de:Pec
nl:Pec